Nannolaimus är ett släkte av rundmaskar. Nannolaimus ingår i familjen Cyatholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Nannolaimus